Pedro Paulo de Siqueira (Juiz de Fora, ) é um médico e trompetista brasileiro, que em toda sua trajetória já gravou vários discos como sideman, participando em shows e gravações de músicos como Roberto Sion, Mario Adnet e Philippe Baden Powell. É ex-membro do Sexteto Bossa Rio.

Naturais de Juiz de Fora
Médicos de Minas Gerais
Trompetistas de Minas Gerais
Instrumentistas de Minas Gerais
Músicos de jazz
Músicos de música popular brasileira